Niemcy:
 Otterbach – dzielnica Weil am Rhein
 Otterbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kaiserslautern
 Otterbach – rzeka, dopływ Dunaju
 Otterbach – rzeka, dopływ Wezery
 Otterbach – dawna gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kaiserslautern

Szwajcaria:
 Otterbach bei Oberdiessbach – miejscowość w gminie Linden w kantonie Berno, w okręgu Bern-Mittelland

Osoby:
 Ernst Otterbach – niemiecki piłkarz

Inne:
 Otterbach – zamek

Zobacz też:
 Otterbach-Otterberg